Erik Johansson (även Eric, respektive Johanson) kan syfta på:

Idrottare 
Erik "Snejsarn" Johansson (1900–1983), fotbollsspelare i Gais
Eric Umedalen (född Johanson; 1904–1972), släggkastare
Erik Johansson (ishockeyspelare) (1927–1992)
Erik Johansson (orienterare) (född 1947), tog guldmedalj i VM-stafetten 1976
Erik Johansson (femkampare) (född 1974)
Erik Johansson (fotbollsspelare född 1976)
Eric Johansson (ishockeyspelare) (född 1982), svensk-kanadensisk hockeyspelare
Erik Johansson (fotbollsspelare född 1988), numera Erik Berg
Erik Johansson (långdistanslöpare) (född 1989)
Eric Johansson (handbollsspelare) (född 2000)
Erik Johansson (fotbollsspelare född 1997)
Erik Johansson (längdhoppare) (född 2001)
Erik Johansson (racerförare)

Politiker 
Erik Johansson (Vasa) (ca 1470–1520), svenskt riksråd, far till Gustav Vasa
Erik Johansson (1885–1960), ordförande för Stockholms stadskollegium 1947–1950
Erik Johansson i Öckerö (1891–1945) socialdemokratisk riksdagsman
Eric Johanson (1905–1973) socialdemokratisk politiker från Kalmar
Erik Johansson (centerpartist) (1920–2019), svensk lantbrukare och riksdagsledamot
Erik Johansson i Simrishamn (1923–2006), socialdemokrat, riksdagsman 1962–1985

Skådespelare 
Erik Johansson (skådespelare, 1891–1939)
Erik Johansson (skådespelare, född 1979)

Övriga 
Erik Johansson (landbo) (död 1520), avrättad i Stockholms blodbad
Erik Johansson (ingenjör) (1893–1973 ), svensk energi- och motortekniker
Eric Johansson (konstnär) (1896–1979), svensk konstnär.
Erik Johansson (författare) (1914–2013)
Erik Johansson (författare, född 1973)
Erik Johansson (präst) (född 1972), präst i Svenska kyrkan, verksam inom EFS

Se även
Ericus Johannis